Sonoy (restaurant) - voormalig restaurant met Michelinster in Emmeloord
 Hof van Sonoy (restaurant) - voormalig restaurant met Michelinster in Blokzijl

 Diederik Sonoy - 16e-eeuws geuzenleider
 Hof van Sonoy (Alkmaar) - hofje in Alkmaar vernoemd naar Diederik Sonoy